La Grande (Oregon), plaats in de Amerikaanse staat Oregon.
 La Grande (rivier), rivier in Quebec in Canada.

Zie ook 
 Le Grand
 Grande